Ту́рман — фамилия, а также термин.

Известные носители 
 Турман, Кит (род. 1988) — американский боксёр-профессионал.
 Турман, Роберт (род. 1941) — американский учёный, отец Умы Турман.

 Турман, Лийса (род. 1990) — эстонская кёрлингистка.
 Турман, Мари (род. 1995, в замужестве Калдвеэ, Мари) — эстонская кёрлингистка.
 Турман, Мэри (1895—1925) — американская актриса немого кино.
 Турман, Ума (род. 1970) — американская актриса.
 Турман, Энни (род. 1996) — американская актриса.

Термин 
 Порода голубей, например кофейный турман.

См. также 
 Uma2rman